

Cinéma 

 L'Appât (The Naked Spur), western américain réalisé par Anthony Mann en 1953.
 L'Appât (Zerschossene Träume), film franco-allemand réalisé par Peter Patzak en 1976.
 L'Appât, film français réalisé par Bertrand Tavernier en 1995.
 L'Appât, film québécois réalisé par Yves Simoneau en 2010.

Littérature 

 L'Appât est un roman de Morgan Sportès, tiré d'un fait divers qui a inspiré le film de Bertrand Tavernier.
 L'Appât, roman policier de Tony Strong, paru en 2001
 L'Appât, bande dessinée scénarisée par Yves Sente et dessinée par Youri Jigounov publiée en 2012.

Voir aussi 
 L'affaire de l'Appât
 Appât